Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 20 по 25 марта 1990 года в Кардиффе, Великобритания. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе C чемпионата мира 1991 года. Турнир проходил в два круга.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 3 национальные команды — две из Европы и одна из Океании. Сборная Австралии пришла из группы C, сборные Великобритании и Испании пришли с прошлого турнира группы D.

Турнир

Таблица

Результаты

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: Форум хоккейной статистики

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

По данным: Форум хоккейной статистики

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Дэмиэн Холланд
 Защитник:  Стивен Купер
 Нападающий:  Тони Хэнд

Ссылки 

 

3